

Astronomia 
Meridiano locale – cerchio massimo della sfera celeste passante per i poli celesti e per i poli dell'orizzonte

Editoria 
Meridiano – rivista fondata a Roma nel 1937 e diretta da Cornelio Di Marzio

Geografia 
Meridiano – arco di circonferenza che congiunge il Polo Nord terrestre con il Polo Sud
Meridiano – comune dello stato di San Paolo (Brasile)

Geometria 
Meridiano – Meridiano di una superficie di rotazione, curva ottenuta intersecando la superficie con un piano passante per l'asse

Musica 
Meridiano – album di Inti-Illimani e Francesca Gagnon del 2010

Televisione 
Meridiano (Meridian) – episodio della quinta stagione di Stargate SG-1

Pagine correlate 
Meridiani

Altri progetti